Беффруа:

 Беффруа — башня, бывшая принадлежностью многих средневековых городов.
 Беффруа Менена — башня, расположена на центральной площади западно-фламандского Менена.
 Беффруа Тилта — беффруа в бельгийском городе Тилт, венчает бывшее здание городского совета.
 Беффруа Экло — башня, находится на центральной площади Экло, города в бельгийской провинции Восточная Фландрия. 
 Беффруа — бывшая колокольня церкви Святого Элигия.
 Беффруа Бельгии и Франции — колокольни (беффруа) в Бельгии и Франции.